Aldo Audisio (1951) – museologo italiano
 Emanuela Audisio (1953) – giornalista e scrittrice italiana
 Federico Audisio di Somma (1955) – scrittore italiano
 Francesco Audisio (1901-1992) – calciatore italiano
 Gabriel Audisio – scrittore e poeta francese
 Guglielmo Audisio (1802-1882) – presbitero, storico e scrittore italiano
 Walter Audisio, nome di battaglia Colonnello Valerio o Giovanbattista Magnoli (1909-1973) – partigiano e politico italiano